Plusieurs opérations militaires sont appelées campagne de Pologne ; voir :
 Campagne de Prusse et de Pologne (1807) pour la campagne napoléonienne en Pologne de  à , pendant la guerre de la Quatrième Coalition, avec notamment les batailles d’Eylau et de Friedland ;
 Campagne de Prusse et de Pologne (hiver 1812-1813) ;
 Campagne de Pologne (1939) pour l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, l'Union soviétique et la Slovaquie en , qui déclencha la Seconde Guerre mondiale.